Zhongzheng () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Zhongzheng w 2016 roku liczyła 52 572 mieszkańców – 25 696 kobiet i 26 876 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 22 545, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,33 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung